Mousset est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 
 Luc Mousset (1994-), joueur français de rugby à XV ;
 Lys Mousset (1996-), footballeur français ;
 Paul Mousset (1907-1981), écrivain et journaliste français ;
 Philippe Mousset (1955-), évêque catholique français, évêque de Pamiers ;
 Pierre-Joseph Mousset (1850-1894), peintre français.

Voir aussi 
 Impasse Mousset
 Rue Mousset-Robert
 

Patronyme français